El nombre Brian Johns puede referirse a las siguientes personas:
Brian Johns (periodista), periodista australiano;
Brian Johns (nadador), nadador canadiense.